Patrize (von ) steht für:
 Patrize (Druck), Prägestock oder Stempel im Druckwesen, Gegenstück zur Matrize (Druck)
 Patrize, Teil eines Geschiebes in der Zahnmedizin, Gegenstück zur Matrize, siehe Matrize (Zahnmedizin) #Patrize
 Patrize (Umformtechnik), beim Umformen im Stanzwerkzeugbau das Gegenstück zur Matrize

Siehe auch:
 Matrize (Gegenstück zur Patrize)